

Personnes 

 Romy Schneider (1938-1982), une actrice allemande naturalisée française née à Vienne (alors dans le Reich allemand, aujourd'hui à nouveau en Autriche) ; 
 Romy Schneider (1958-), une athlète allemande (est-allemande durant sa carrière sportive, avant 1990).

Titres 

 Romy Schneider, un téléfilm allemand réalisé par Torsten C. Fischer et diffusé en 2009.

Toponyme 

 Romy Schneiderweg, une rue néerlandaise à Almere